Eszperantó Park (Berlin)
Eszperantó Park (Bécs)
Eszperantó Park (Budapest)
Eszperantó Park (Miskolctapolca)
Eszperantó Park (Pécs)